Erdős steht für:

 ungarischer Name der Gemeinde Lesnica, Slowakei

Erdős, Erdőss, Erdös bzw. Erdoes ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Erdös (1914–?), österreichischer Eiskunstläufer
 László Erdős (* 1966), ungarischer Mathematiker
 Mary Callahan Erdoes (* 1967), US-amerikanische Bankmanagerin
 Norbert Erdős (* 1972), ungarischer Politiker
 Pál Erdőss (1947–2007), ungarischer Regisseur
 Paul Erdős (1913–1996), österreichisch-ungarischer Mathematiker
 Richard Erdoes (1912–2008), österreichisch-amerikanischer Künstler und Publizist 
 Rudolf Erdös (1876–1935), österreichischer Architekt
 Sándor Erdős (* 1947), ungarischer Fechter
 Viktor Erdős (* 1987), ungarischer Schachspieler

Siehe auch:
 Erdos
 Erdős-Zahl
 Satz von Erdős
 Erdős-Straus-Vermutung